Imzoûrene är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Taza-Al Hoceïma-Taounate, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Imzoûrene ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Imzoûrene är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Dhar Hendis,  meter över havet,  km sydost om Imzoûrene. Runt Imzoûrene är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Al Hoceïma,  km nordväst om Imzoûrene. Trakten runt Imzoûrene består till största delen av jordbruksmark. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Taza-Al Hoceïma-Taounate